Railsim, RailSim bzw. RAILSIM bezeichnen verschiedene Eisenbahnsimulationen:
 Railsim, Vorgänger der Führerstandssimulation Zusi
 RAILSIM, englische Ausgabe der Version 3.20 von Bahn (Simulation)
 RailSim II und deren Vorgänger RailSim I
 RAILSIM, aktuell RAILSIM X, professionelle Simulation von Systra für den nordamerikanischen Eisenbahnbetrieb

Abkürzung